Дзеве́рін
 Дзеверін Ігор Ігорович — український зоолог, доктор біологічних наук.
 Дзеверін Ігор Олександрович — український літературознавець, академік НАН України.